Hoar est un patronyme porté notamment par :

 Brian Hoar (1972-), pilote automobile de stock-car américain ; 
 Ebenezer R. Hoar (1816-1895), juriste et homme politique américain ;
 Tony Hoar (1932-2019), ancien coureur cycliste professionnel anglais.

Homonymie de patronyme